El término Fernando Marcos, un nombre de persona, puede referirse:

a Fernando Marcos González, un futbolista y comentarista de futbol mexicano;
a Fernando Marcos Santiago, un exfutbolista (guardameta) español.
a Fernando Marcos Miranda, un pintor chileno.